Ordet etage har flere betydninger:

 Etage – plan i en bygning.
 Etage (geologi)
 Etage (indkøbscenter) – et indkøbscenter beliggende i Trollhättan, Sverige

Se også 
 Étagère - møbel eller fad i flere etager